

Geografia

Whitley (Berkshire)
Whitley (Cheshire)
Whitley (North Yorkshire)
Whitley (Wiltshire)
Whitley Bay

Whitley City, Kentucky

Persone
Aurtis Whitley – calciatore trinidadiano
Chris Whitley – musicista statunitense
Hobart Johnstone Whitley – imprenditore canadese-statunitense
Jeff Whitley – calciatore zambiano-nordirlandese
Keith Whitley – cantante statunitense
Kym Whitley – attrice statunitense
Norman Whitley – giocatore di lacrosse britannico
Whitley – cantante australiano